__БЕЗКН__
Скраћеница -{HV}- може означавати више појмова:

 Ознаку за меру тврдоће према Викерсу
 Хрватску Војску, војску Републике Хрватске